Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Serednicki – polski harcerz i wojskowy
 Edward Serednicki – polski działacz kajakarski, powstaniec warszawski
 Michał Serednicki – polski nauczyciel i wojskowy
 Stefan Serednicki – polski wojskowy